István Kovács (acteur), Hongaars acteur
 István Kovács (atleet) (1973), Hongaars hoogspringer
 István Kovács (bokser) (1970), Hongaars bokser
 István Kovács (politicus) (1911-2012), Hongaars politicus
 István Kovács (schaatser), Hongaars schaatser
 István Kovács (voetballer uit 1920), Roemeens voetballer en manager
 István Kovács (voetballer uit 1991), Hongaars voetballer
 István Kovács (voetballer uit 1992), Hongaars voetballer
 István Kovács (voetbalscheidsrechter) (1984), Roemeens voetbalscheidsrechter
 István Kovács (worstelaar) (1950), Hongaars worstelaar